Арафат Джако ( 1988) — тоголезький футболіст.
 Васалу Мухамад Джако (Лупе Фіаско;  1982) — американський репер, музичний продюсер та підприємець.
 Вільям Джако ( 1940) — американський математик.
 Девід Джако ( 1957) — американський боксер-професіонал.

Див. також 
 Жако (значення)